Tellervo – spirito del folklore finlandese che protegge gli animali domestici dai predatori.
 2717 Tellervo – asteroide della fascia principale.